Höckendorf – dzielnica miasta Glauchau
 Höckendorf – dzielnica gminy Klingenberg w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge